Adam Simon peut faire référence à :

Adam Simon (1962- ), réalisateur et scénariste américain,
 (1990- ), footballeur hongrois.